Most (distrito), distrito da República Checa
Most (Chéquia), cidade no distrito acima

Desambiguação